Струнный квартет № 20 — многозначный термин.

См. также